Murschel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Murschel, als Hexe angeklagt, gefoltert, freigelassen
 Bernd Murschel (* 1956), deutscher Politiker
 Wilhelm Heinrich Murschel (1795–1869), württembergischer liberaler Politiker